Биркгоф (Биркхоф, ) — фамилия немецкого происхождения.

 Биркгоф, Гаррет (1911—1996) — американский математик, основатель универсальной алгебры, сын Джорджа Биркгофа.
 Биркгоф, Джордж Дейвид (1884—1944) — американский математик, основатель теории динамических систем, отец Гаррета Биркгофа.

См. также 
 Биркхоф — кратер на Луне, названный в честь Джорджа Биркгофа.